

Persone 
 Gregory Smith (n. 1983) – attore statunitense
 Gregory Smith – calciatore
 Greg Smith (n. 1963) – bassista statunitense
 Greg Smith (Gregory Darnell Smith, n. 1947) – cestista statunitense
 Greg Smith (Gregory Stephen Smith, n. 1991) – cestista statunitense
 Greg Smith (n. 1968) – rugbista a 15 neozelandese, nazionale giapponese
 Greg Smith (n. 1974) – rugbista a 15 neozelandese, nazionale figiano
 Greg Smith – atleta paralimpico australiano

Altro 
 Gregory Smith (nome originale Gengorō Onigawara) – personaggio del manga Inazuma Eleven